Schelb ist der Familienname der folgenden Personen:

 Josef Schelb (1894–1977), deutscher Komponist, Pianist und Musikhochschulprofessor
 Wilhelm Schelb (1888–1957), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof